«Бабушка» — российский мультипликационный фильм режиссёра Андрея Золотухина 1996 года. Творческо-производственное объединение художественной мультипликации Свердловской киностудии.

Сюжет 
Анисье Фёдоровне посвящается…

Мальчик в больнице, голова перебинтована. Бабушка хочет, чтобы Мальчик не испугался на всю жизнь: «Ну ударился, ну и что». Лечит его своими способами: нарисовать жар, ходить, дойти самому до дома, забрать домой подожженного голубя.
 дразнит Мальчика куклой на верёвочке.
 Делает вид, что курит, чтобы он её папиросы водой залил. Потом наряжается в Смерть, чтобы напугать Мальчика спросонья.
Когда Мальчик выздоравливает, Бабушка отправляет его в магазин, купить подарков. Мальчик покупает подарок красивой, недосягаемой Маме. А Бабушка сидит одна, усталая.

Создатели фильма 
 Режиссёр — Андрей Золотухин
 Сценарист — Надежда Кожушаная
 Художник-постановщик — Андрей Золотухин
 Художники-аниматоры: Андрей Золотухин, Анатолий Васильев, Оксана Черкасова, Юлия Черкасова, П. Закревский, Е. Алексеев, Н. Беликова
 Оператор — Зоя Киреева
 Монтаж С. Боброва
 Композитор — Олег Каравайчук
 Звукорежиссёр — Надежда Шестакова
 Роли озвучивали: Иван Золотухин, Т. Зуровская Е. Боярских
 Продюсеры: Валентина Хижнякова, Александр Герасимов
 Директор — Валентина Хижнякова

Художественные особенности 
Фильм сделан в технике рисованная мультипликация и, частично, ротоскопирование. В данной технике предварительно снимают актёров, затем обрисовывая проекции снятого видео вручную. В фильме использованы документальные и игровые кадры.Мальчик — Иван Золотухин Бабушка — Анисья Фёдоровна ФомичёваМедсёстры — Оксана Черкасова, Юлия Черкасова

«Новейшая история отечественного кино», Лариса Малюкова:

Стилистику «Бабушки» отличает почти рахметовский аскетизм: в прикосновениях остро отточенного карандаша к белому листу дрожит зыбкое пространство огромного мира с развевающимися на сквозняке снежными простынями — и в эту страшноватую и притягательную белую бесконечность вступает крошка-герой. Карандашный рисунок стилизован под этюд с едва прописанным фоном, линия движения словно надломлена едва ощутимой неправильностью. И в продуманной невыверенности авторского жеста ощутимо дыхание подлинной жизни.

Призы и награды 
 1996 — Приз «Зелёное яблоко — золотой листок» (Лучшему режиссёру анимационного кино)
 1997 — «Святая Анна» (Лучший анимационный фильм, II премия)
 1997 — МКФ «КРОК», в Киеве (Специальный приз жюри)
 1997 — МКФ молодого кино «Кинофорум» (Спец. приз жюри)
 1997 — Открытый российский фестиваль анимационного кино в Тарусе (Лучший дебютный фильм)
 1997 — Открытый российский фестиваль анимационного кино в Тарусе (Лучшая драматургия)
 1998 — МКФ «Fantoche» в Бадене (Приз за лучший первый фильм)
 1999 — Нью-Йоркский показ к/м кино- и видеофильмов (Приз Gold Animation)

Публикации сценария 
 Собрание сочинений Надежды Кожушаной «Зеркало для героя» в двух томах. Том второй «Простое число», Центр культуры и просвещения «СЕАНС», Санкт-Петербург, 2017 г.
 Журнал «Киносценарии» , 1996 г., № 3, Надежда Кожушаная «Про бабушку».

Примечания

Ссылки 
 Посмотреть мультфильм на YouTube.com
 Энциклопедия отечественного кино, Золотухин А. Н.
 Фильм на сайте Аниматор.ру

Мультфильмы России 1996 года
Мультфильмы Свердловской киностудии
Мультфильмы о детях